Paul Anderson este o combinație frecventă de nume și prenume. Se poate referi la,

Arte 

 Paul Lewis Anderson (1880 – 1956), romancier istoric și fotograf american;
 Paul Thomas Anderson (n. 1970), regizor de film din ;
 Paul W. S. Anderson (n. 1965), regizor de film britanic;
 Paul Anderson (actor), actor britanic și 
 Paul Anderson (scriitor), autor canadian al romanului-fluviu Miresele foamei (în original, Hunger's Brides) și
 Paul Anderson (videograf), producător și videograf al grupului muzical The Piano Guys.

Jurnalism 

 Paul Y. Anderson (1893–1938), jurnalist dedicat reformelor sociale (activist progresivist cunoscut în Statele Unite ca muckracker); 
 Paul Anderson (jurnalist) (n. 1959), jurnalist britanic și
 Paul Anderson (scriitor britanic) (n. 1964), scriitor de non-ficțiune (dedicat tehnologiei) britanic.

Politicieni și figuri publice 

 Paul H. Anderson (n. 1944), judecător american;
 Paul Francis Anderson (1917–1987), episcop american și
 Paul Anderson (politician) (n. 1951), membru al Legislaturii statului .

Sport 

 Paul Anderson (cricketer) (n. 1966), judecător de cricket englez;
 Paul Anderson (fotbalist) (n. 1988), fotbalist englez;
 Paul Anderson (halterofil) (1932 – 1994), halterofil american;
 Paul Anderson (marinar) (n. 1935), marinar britanic;
 Paul Anderson (rugbist) (n. 1971), judecător britanic de rugbi și 
 Paul Anderson, judecător britanic de rugbi al echipei Sheffield Eagles.

Alte persoane 

 Paul L. Anderson (n. 1946), curator și istoric al arhitecturii mormone;
 Paul R. Anderson (1907 – 1993), președinte al Temple University și
 Paul S. Anderson, chimist american.

A se vedea și 

 Poul Anderson (1926 – 2001), autor american de literatură science fiction și
 Poul Andersen (1922 – 2006), tipograf danez și publicist american.

Dezambiguizare
Nume proprii